Louis Bourgeois kan syfta på:

* Louis Bourgeois (omkring 1510–omkring 1561), fransk tonsättare
 Louis Bourgeois (1800–1834), schweizisk politiker
 Louis Bourgeois (1819–1878), fransk präst  
 Louis Bourgeois (1856–1930), fransk arkitekt
 Louis Bourgeois (1873–1959), fransk konstnär
 Louis Bourgeois (född 1937), fransk fotbollsspelare